

Села:
 Черемхів — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Черемхів — Львівська область, Стрийський район

Залізниця:
 Черемхів — пасажирський залізничний зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці